Wikno (ukrainisch ; russische Entsprechung /Okno - „Fenster“) ist der Name mehrerer Orte in Polen und der Ukraine:

Polen:
 Wikno (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wickno, 1938 bis 1945 Wickenau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wikno (Szczytno), Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wickno, 1938 bis 1945 Wickenau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Ukraine:
 Wikno (Horodenka), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka
 Wikno (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Wikno (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi

 Wikno (Fluss), kleiner Fluss in der Westukraine